Paradyż steht für mehrere Orte in Polen:

 Paradyż (Powiat Opoczyński), Dorf und Gemeinde im Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Paradyż (deutsch Paradies), Ortschaft in der Gemeinde Wejherowo im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern